Deux hôtels particuliers distincts portèrent les noms dhôtel de Préaulx ou Préaux:

 lhôtel de Préaulx (anciennement Hôtel de Coigny) situé au  de la rue du Faubourg-Saint-Honoré dans le  de Paris, acheté en 1867 aux filles du troisième et dernier duc de Coigny par la marquise de Préaulx. Il fut vendu en 1926 au décès de Marie Charlotte de Preaulx, dernière marquise d'Aligre. Le terrain allant jusqu'aux Champs-Elysées fut morcelé et l'hôtel démoli pour faire place à un immeuble moderne.

 lhôtel de Préaux situé rue du Petit-Musc dans le . Contigu à l'Hôtel Chabriquet, il fut construit au  et acheté le  par Jacques de Bourbon seigneur de Préaux, et Marguerite de Préaux son épouse. Après en avoir hérité, Jacques d'Armagnac, seigneur de Nemours, le donna le  aux Célestins déjà propriétaires de l'Hôtel Chabriquet. À la fin du , Raymond Phélypeaux d'Herbault en fit l'acquisition.

Références 

Homonymie